Ricaurte (Cundinamarca) — município da Colômbia
 Ricaurte (Nariño) — município da Colômbia
 Ricaurte (Venezuela) — município da Venezuela

Desambiguações de topônimos